Макфе́йл () — шотландская фамилия. Известные носители:
 Макфейл, Агнес (1890—1954) — канадская политическая деятельница, первая женщина в Палате общин Канады.
  (1903—1962) — английский сценарист, соавтор Альфреда Хичкока.
  (1920—1955) — канадский политик, лейтенант-губернатор Острова Принца Эдуарда.
  (род. 1981) — американский спортсмен, стрелок, чемпион Панамериканских игр 2011 года.
 Макфейл, Роберт (1905—2000) — шотландский футболист, член Зала славы шотландского футбола.

Примечания